Sezon 2010 był 21. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Litwie – A lygi. W rozgrywkach brało udział 11 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna . Tytuł króla strzelców zdobył Povilas Lukšys, który w barwach klubu  strzelił 16 goli.

Drużyny

Tabela końcowa 

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

Wyniki 
Wszystkie wyniki Vėtra Wilno zostały anulowane po wycofaniu się tego zespołu z rozgrywek. W poniższym zestawieniu pozostawione są one jednak w celu informacyjnym.

Pierwsza część sezonu

Druga część sezonu

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Litwie